Navnet Rauma henviser til flere steder:

 Rauma, Finland en by i Finland.
 Rauma, Norge en kommune i Møre og Romsdal fylke i Norge.
 Rauma (flod) en flod i Møre og Romsdal og Oppland fylker i Norge.
 Raumabanen er navnet på en jernbanestrækning Møre og Romsdal og Oppland fylker i Norge